Malenovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Malenovice, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
Malenovice, Ortsteil von Suchdol u Kutné Hory, Okres Kutná Hora
Malenovice, Ortsteil von Zlín, Okres Zlín

siehe auch: Burg Malenovice